Voici la liste des planètes mineures numérotées de 302001 à 303000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 302001 à 303000

302001-302100

302101-302200

302201-302300

302301-302400

302401-302500

302501-302600

302601-302700

302701-302800

302801-302900

302901-303000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000